Vergehen bezeichnet

 eine strafbare Handlung, siehe Vergehen
 das Aufhören von etwas, einen Aspekt des Motivs der Vergänglichkeit
 in der dialektischen Logik einen Aspekt des Werdens, siehe Werden (Philosophie)

Siehe auch